Het WTA-tennistoernooi van Gstaad (officieel Ladies Championship Gstaad) van 2017 vond plaats van maandag 17 tot en met zondag 23 juli 2017 in de Zwitserse plaats Gstaad. Het was de 29e editie van het toer­nooi sinds het begin van het open tijdperk. Er werd gespeeld op gravelbanen.

De Nederlandse Kiki Bertens speelde in zowel de enkelspel- als de dubbelspelfinale. Zij won de enkelspeltitel, alsmede de dubbelspeltitel samen met de Zweedse Johanna Larsson.

Enkelspel 
Titelverdedigster Viktorija Golubic was het zevende reekshoofd. Zij strandde al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Caroline Garcia bereikte de tweede ronde. Daarin werd zij uitgeschakeld door Tereza Martincová.

Het tweede reekshoofd, Kiki Bertens uit Nederland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Estische Anett Kontaveit in drie sets. Bertens wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Gstaad op haar naam te schrijven, na een verloren finale in het voorafgaand jaar. Het was haar vierde WTA-titel, de tweede van 2017. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Lara Arruabarrena en Xenia Knoll had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Knoll speelde samen met Anastasija Komardina – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste duo Kiki Bertens en Johanna Larsson won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Viktorija Golubic en Nina Stojanović in de match-tiebreak. Het was hun zevende gezamenlijke titel. Larsson had daar­naast al drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Bertens geen.

De Nederlandse Eva Wacanno, met Lenka Kunčíková (Tsjechië) aan haar zijde, bereikte de tweede ronde – daarin verloren zij van Bertens en Larsson.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Gstaad 2017
Gstaad
Sport in Bern (kanton)